Mulo – in zoologia indica un ibrido e deriva dall'incrocio tra l'asino stallone e la cavalla
Mulo – nome, fino al 1868, del comune italiano di Villa Poma, in Lombardia
Mulo – woreda dell'Etiopia
MULO (Memorial Union Labor Organization) – sindacato studentesco statunitense
MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) – livello di istruzione olandese

Pagine correlate 
 Il mulo